Пит Манаса́нтивонгс (; ) — австралийский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

Достижения 
 : бронза (2017).
 : бронза (2017).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Частная жизнь 
Закончил Кембриджский университет и Гарвардский университет.

Кёрлингом заинтересовался, когда смотрел телетрансляции с . В 2010 году, когда в Австралии появился первый каток со льдом, пригодным для кёрлинга, собрал свою команду и начал одновременно заниматься и как кёрлингист, и как тренер.

Примечания

Ссылки 
 
 Pete Manasantivongs - Melbourne Business School
 Pete Manasantivongs – The Conversation

 Видео: 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Австралии
Чемпионы Австралии по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Австралии
Выпускники Кембриджского университета
Выпускники Гарвардского университета